A60 oder A 60 steht für:
 JAC A60, Pkw-Modell, siehe Anhui Jianghuai Automobile #PKW-Modelle

Straßen und Autobahnen:
 Bundesautobahn 60 in Deutschland
 Autostrada A60 in Italien
 A60 road in England

A-60 steht für:
 Autovía A-60 in Spanien
 Berijew A-60, sowjetisch-russisches Experimentalflugzeug

A60